Die Abkürzung VRL steht für:

 Verkehrsgemeinschaft Ruhr-Lippe
 Vogelschutzrichtlinie
 Volksrepublik Lugansk

Abkürzung